Vigil (von lateinisch vigilia „Nachtwache“) steht für:

 Nachtwache vor hohen Festen, früher auch Vortag von Festen, siehe Vigil (Liturgie)
 nächtliche Gebetszeit der monastischen Orden, siehe auch Matutin
 The Vigil – Die Totenwache, US-amerikanischer Horrorfilm von 2019
 Vigil – Tod auf hoher See, britische Fernsehserie von 2021
 ESA Vigil, geplantes Weltraumwetterobservatorium

geographische Objekte:
 St. Vigil, Fraktion von Enneberg, Südtirol
 Vigil Spur, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Personen:
 Diego Vigil Cocaña (1799–1845), zentralamerikanischer Präsident
 Donaciano Vigil (1802–1877), Territorialgouverneur von New Mexico
 Eduardo Vigil y Robles (1875–1945), mexikanischer Sänger, Dirigent, Arrangeur und Komponist
 Federico García Vigil (1941–2020), uruguayischer Dirigent und Komponist
 José María Vigil (* 1946), spanischer Befreiungstheologe
 Manuel Alfonso Villa Vigil (* 1953), spanischer Zahnarzt und Hochschullehrer
 Mark Vigil (* 1954), US-amerikanischer Komponist
 Nick Vigil (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Zach Vigil (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Nachtwache
 Vigilanz
 Vigilius (Begriffsklärung)